Ardegão peut désigner :

Toponymes

Ardegão, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga ;
Ardegão, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo.

Homonymie de toponyme